Llista dels 619 municipis del departament francès del Marne (51).

Vegeu també 
 Cantons del Marne

Marne